Velika nagrada Švedske 1976 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1976. Odvijala se je 13. junija 1976.

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 72
| 1:46:54,2
| 1
| 9
|-
! 2
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 72
| + 19,766 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 1
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 72
| + 33,866 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 72
| + 55,819 s
| 7
| 3
|-
! 5
| 11
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 72
| + 59,483 s
| 8
| 2
|-
! 6
| 2
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 72
| + 1:00,366
| 11
| 1
|-
! 7
| 10
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 72
| + 1:03,493
| 9
|  
|-
! 8
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Alfa Romeo
| 72
| + 1:11,613
| 10
|  
|-
! 9
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 71
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 10
| 9
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 71
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 11
| 12
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 71
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 12
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 71
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 13
| 19
|  Alan Jones
| Surtees-Ford
| 71
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 14
| 35
|  Arturo Merzario
| March-Ford
| 70
| Motor
| 19
|  
|-
! 15
| 18
|  Brett Lunger
| Surtees-Ford
| 70
| +2 kroga
| 24
|  
|-
! Ods
| 24
|  Harald Ertl
| Hesketh-Ford
| 54
| Zavrten
| 23
|  
|-
! Ods
| 34
|  Hans Joachim Stuck
| March-Ford
| 52
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 45
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 22
|  Chris Amon
| Ensign-Ford
| 38
| Trčenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 21
|  Michel Leclère
| Wolf-Williams-Ford
| 20
| Motor
| 25
|  
|-
! Ods
| 37
|  Larry Perkins
| Boro-Ford
| 18
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 30
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 10
| Obnašanje
| 21
|  
|-
! Ods
| 32
|  Loris Kessel
| Brabham-Ford
| 5
| Trčenje
| 26
|  
|-
! Ods
| 6
|  Gunnar Nilsson
| Lotus-Ford
| 2
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Alfa Romeo
| 2
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 28
|  John Watson
| Penske-Ford
| 0
| Trčenje
| 17
|  
|-
! DNQ
| 33
|  Jac Nelleman
| Brabham-Ford
| 
| 
| 
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Mario Andretti 1'28.002

Formula 1 sezona 1976
1976